MG je kratica za:
 Ministrstvo za gospodarstvo.
 mitraljez (nemško Maschinegewehr)
 magnezij
 Moderna galerija
 miligram
 MG Rover Group, angleški proizvajalec avtomobilov
 .mg, vrhovna internetna domena za Madagaskar
 magister
 MG, avtomobilska oznaka za Mönchengladbach, Nemčija